Antoni Tadeusz Wawrzecki – stolnik brasławski
 Felicjan Wawrzecki (zm. 1765) – poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Ignacy Wawrzecki – elektor Stanisława Augusta Poniatowskiego
 Paweł Wawrzecki (ur. 1950) – polski aktor filmowy i teatralny, prezenter telewizyjny
 Stanisław Wawrzecki (1921–1965) – dyrektor Miejskiego Handlu Mięsem Warszawa Praga
 Tadeusz Wawrzecki – wojski brasławski
 Tomasz Wawrzecki (1759–1816) – generał, uczestnik powstania kościuszkowskiego